«Проделки Софи» (Les malheurs de Sophie) — популярный французский мультсериал. 

Действие мультсериала основано на повести французской писательницы российского происхождения Софии Сегюр.

Действие происходит во времена Франции Второй империи, где Софи живет в замке в сельской местности со своими родителями. Девочка растёт любознательной и жаждет приключений. Рядом с ней её двоюродный брат Поль (Павел), а также подруги Камила и Мадлен дё Флёрвиль. С детьми происходит множество забавных историй.

Список серий

Ссылки 

 Les Malheurs de Sophie — официальный сайт мультсериала
  — обсуждение мультсериала (на французском языке)

Мультсериалы 1998 года
Мультсериалы Франции
Мультсериалы о детях